Éric Louvel – ciclista su strada francese
 Jean-Marie Louvel – ingegnere e politico francese
 Louis Pierre Louvel – sellaio francese di fede bonapartista, assassino del duca di Berry
 Matis Louvel – ciclista su strada francese